Transue ist der Familienname folgender Personen:

 Andrew J. Transue (1903–1995), US-amerikanischer Politiker
 Jeremy Transue (* 1983), US-amerikanischer Skirennläufer